Miejscowości w USA:
 Donaldson – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring
 Donaldson – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson
 Donaldson – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill